Assar peut faire référence à :
 Abdoul Ghafour Assar
 Abdul Ghani Assar
 Nasser Assar
 Omar Assar

Assar est aussi un prénom masculin suédois. Il peut faire référence à:
 Assar Hadding (1886-1962), un géologue, minéralogiste et universitaire suédois
 Assar Lindbeck (1930-2020), un professeur d'économie suédois
 Assar Tabrizi

Voir aussi 
 Bureau d'architectes ASSAR, un bureau d'architecture